Ashbourne, città della Repubblica d'Irlanda nella contea di Meath
 Ashbourne, città del Regno Unito nella contea inglese del Derbyshire